Peucedanum collinum är en flockblommig växtart som beskrevs av David Nathaniel Friedrich Dietrich. Peucedanum collinum ingår i släktet siljor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Siljor
collinum